Лига чемпионов УЕФА 2020/21 66-й сезон с момента основания Кубка европейских чемпионов, и 29-й сезон Лиги чемпионов УЕФА.

Финальный матч состоялся между командами «Манчестер Сити» и «Челси» на стадионе «Драган» в Порту. Это был третий в истории Лиги Чемпионов УЕФА финал, в котором встретились два английских клуба. Победу со счетом 1:0 одержала команда лондонского «Челси», единственный гол на 42-й минуте забил Кай Хаверц с подачи Мейсона Маунта.

«Челси», завершив гонку в национальном чемпионате на четвёртом месте, ещё до финала получил право участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022. По итогам финала 29 мая «Челси» получил право сыграть против победителя Лиги Европы УЕФА 2020/21, футбольного клуба «Вильярреал», в Суперкубке УЕФА 2021 года.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги чемпионов 2020/2021 годов приняли участие 79 команд из 54 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не участвует, так как домашний чемпионат там не проводится). Количество мест распределялось согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2017/2018 годов:

 Ассоциации 1-4 имеют четыре команды.
 Ассоциации 5-6 имеют по три команды.
 В каждой из ассоциаций 7-15 участвуют две команды.
 Каждая из ассоциаций 16-55 (кроме Лихтенштейна) имеет одну команду.

Каждому из победителей Лиги чемпионов УЕФА 2019-20 и Лиги Европы УЕФА 2019-20 предоставляется дополнительная заявка, если они не попадают в Лигу чемпионов УЕФА 2020-21 через свой национальный чемпионат.

 Рейтинг ассоциаций 
Для Лиги чемпионов УЕФА 2020-21 года места ассоциаций распределяются в соответствии с их коэффициентами стран УЕФА на 2019 год, который учитывают выступление команд в еврокубках с 2014-15 по 2018-19 годы.

Помимо распределения на основе коэффициентов стран, ассоциации могут иметь дополнительные команды, участвующие в Лиге Чемпионов в случае:
  — дополнительное место для победителя Лиги чемпионов УЕФА
  — дополнительное место для победителя Лиги Европы УЕФА

 Распределение команд по этапам 

Ниже приведен список отбора на этот сезон.

В связи с тем, что победитель Лиги чемпионов 2019/2020 «Бавария» и победитель Лиги Европы 2019/2020 «Севилья» квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов через свои внутренние чемпионаты, в списке участвующих должны были произойти изменения. Однако, из-за пандемии COVID-19 произошли изменения графика проведения европейских чемпионатов и еврокубков сезона 2019/20. Отбор в еврокубки сезона 2020/21 начался до завершения сезона 2019/20, таким образом изменения в списке команд, которые должны были произойти после того, как будут известны обладатели кубков Лиги чемпионов и Лиги Европы, не были известны до тех пор, пока не были сыграны матчи отборочных раундов или проведена жеребьевка этих раундов. В соответствии со статей 3.04 регламента проведения турниров УЕФА использовал «адаптивную балансировку» для внесения изменений в список участников, после того, как определятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого розыгрыша. Раунды, у которых уже прошла жеребьевка или были сыграны матчи — затронуты не были. УЕФА были внесены следующие изменения:

 В связи с тем, что на момент жеребьевки первого и второго квалификационного раундов (Путь чемпионов), не было уверенности в том, что место победителя Лиги чемпионов будет освобождено, поскольку среди восьми четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2019/20 имелась команда («Олимпик Лион»), не прошедшая в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 через свой чемпионат. Таким образом, розыгрыши первых двух отборочных раундов проходили в обычном режиме согласно первоначальному списку участников, а также розыгрыши матчей, которые были сыграны 18-19 и 25-26 августа, не были изменены, хотя после полуфиналов Лиги чемпионов 2019/20, которые были сыграны 18-19 августа, было известно, что место победителя Лиги чемпионов будет освобождено, так как оба финалиста «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» уже квалифицировались на групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 через свои чемпионаты. В конечном итоге «адаптивная балансировка» применялась только с третьего квалификационного раунда (Пути чемпионов), жеребьевка которого прошла 31 августа, и были внесены следующие изменения:
 Чемпион 11-й ассоциации (Нидерланды) «Аякс» вышел в групповой этап вместо раунда плей-офф (Путь чемпионов)
 Чемпионы 13-й и 14-й ассоциаций (Чехия и Греция) «Славия Прага» и «Олимпиакос» вышли в раунд плей-офф вместо третьего квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 В связи с тем, что на момент жеребьевки второго квалификационного раунда (Путь представителей лиг) не было уверенности в том, что место победителя Лиги Европы будет освобождено, поскольку четыре четвертьфиналиста Лиги Европы 2019/20 «Вулверхэмптон Уондерерс», «Байер 04», «Копенгаген» и «Базель» не прошли в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 через свои чемпионаты. Таким образом, розыгрыш второго отборочного раунда проходил в обычном режиме согласно первоначальному списку участников, хотя после четвертьфинала Лиги Европы 2019/20, который был сыгран 10-11 августа, было известно, что место победителя Лиги Европы будет освобождено, так как четыре полуфиналиста «Севилья», «Манчестер Юнайтед», «Интернационале» и «Шахтёр (Донецк)» уже квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов 2020/21 через свои чемпионаты. В конечном итоге «адаптивная балансировка» применялась только с третьего квалификационного раунда (Путь представителей лиг), жеребьевка которого прошла 31 августа 2020 года, и были внесены следующие изменения:
 Команда, занявшее третье место 5-й ассоциации (Франция) «Ренн» вышла в групповой этап вместо третьего квалификационного раунда (Путь представителей лиг).
 Команда, занявшее третье место 6-й ассоциации (Россия) «Краснодар» вышла в раунд плей-офф вместо третьего квалификационного раунда (Путь представителей лиг).

 Команды Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2020/2021 (составы)В начале апреля 2020 года, в УЕФА объявили, что в связи с пандемией распространением COVID-19 в Европе, крайний срок для участия в турнире был отложен до дальнейшего уведомления. Кроме того, УЕФА направил письмо членам Ассоциации ведущих лиг, чтоб чемпионаты были завершены в полном объёме, для того, чтобы претендовать на еврокубки. После встречи с 55 ассоциациями 21 апреля 2020 года, УЕФА настоятельно рекомендовал им завершить внутренние соревнования высшей лиги и кубка, в некоторых особых случаях при которых будут отмены лиги или кубки, УЕФА разработает основные принципы, касающиеся участия в еврокубках клубов данных чемпионатов. После заседания Исполнительного комитета, 23 апреля 2020 года УЕФА объявил, что если внутренние соревнования преждевременно прекращаются по законным причинам в соответствии с условиями, связанными с общественным здоровьем или экономическими проблемами, соответствующие национальные ассоциации обязаны отобрать свои команды-участницы для клубных соревнований УЕФА 2020-21 годов на основе спортивных заслуг во внутренних соревнованиях 2019-20 годов, и УЕФА оставляет за собой право отказать им в приёме, если УЕФА сочтёт прекращение соревнований незаконным или процедуру отбора необъективной, непрозрачной и дискриминационной, или команда воспринимается общественностью как несправедливо квалифицирующаяся. Приостановленное внутреннее соревнование также может быть возобновлено в другом формате, отличном от первоначального, для того чтобы облегчить лигам квалификацию команд по спортивным заслугам. Все лиги должны сообщить УЕФА до 25 мая 2020 года, намерены ли они возобновить свои соревнования, но позже этот срок был продлен. 17 июня 2020 года УЕФА объявил, что ассоциации должны ввести свои команды до 3 августа 2020 года.

{| class="wikitable"
! colspan="4" |Групповой этап
|-
| Бавария (ЛЧ)
| Манчестер Юнайтед (3-е)
| РБ Лейпциг (3-е)
| Порту (1-е)
|-
| Севилья (ЛЕ)
| Челси (4-е)
| Боруссия Мёнхенгладбах (4-е)
| Брюгге (1-е)
|-
| Реал Мадрид (1-е)
| Ювентус (1-е)
| Пари Сен-Жермен (1-е)
| Шахтёр (1-е)
|-
| Барселона (2-е)
| Интернационале (2-е)
| Марсель (2-е)
| Истанбул Башакшехир (1-е)
|-
| Атлетико Мадрид (3-е)
| Аталанта (3-е)
| Ренн (3-е){{
| Аякс (1-е)

|-
| Ливерпуль (1-е)
| Лацио (4-е)
| Зенит (1-е)
|
|-
| Манчестер Сити (2-е)
| Боруссия Дортмунд (2-е)
| Локомотив Москва (2-е)
|
|-
! colspan="4" |Раунд плей-офф
|-
! colspan="2" |Путь чемпионов
! colspan="2" |Путь лиг
|-
| РБ Зальцбург (1-е)
| Славия (1-е)
| Краснодар (3-е)
|rowspan="2" |
|-
| Олимпиакос (1-е)
|
|
|-
! colspan="4" |Третий квалификационный раунд
|-
! colspan="2" |Путь чемпионов
! colspan="2" |Путь лиг
|-
|rowspan="2" |
|rowspan="2" |
| Бенфика (2-е)
| Гент (2-е)
|-
| Динамо Киев (2-е)
|
|-
! colspan="4" |Второй квалификационный раунд
|-
! colspan="2" |Путь чемпионов
! colspan="2" |Путь лиг
|-
| Динамо Загреб (1-е)
| Мидтьюлланн (1-е)
| Бешикташ (3-е)
| АЗ Алкмар (2-е)
|-
| Янг Бойз (1-е)
|rowspan="2" |
| Рапид Вена (2-е)| Виктория (2-е)
|-
|
| ПАОК (2-е)
| Локомотива (2-е)
|-
! colspan="4" |Первый квалификационный раунд
|-
| Омония (Никосия) (1-е)
| Маккаби Т-А (1-е)
| Дандолк (1-е)
| Флора (1-е)
|-
| Црвена Звезда (1-е)
| Лудогорец (1-е)
| КуПС (1-е)
| Динамо Тбилиси (1-е)
|-
| Селтик (1-е)
| ЧФР Клуж (1-е)
| КР (1-е)
| Коннас-Ки Номадс (1-е)
|-
| Динамо-Брест (1-е)
| Слован (1-е)
| Сараево (1-е)
| Будучност (1-е)
|-
| Юргорден (1-е)

| Целе (1-е)
| Судува (1-е)
| КИ Клаксвик (1-е)
|-
| Молде (1-е)
| Ференцварош (1-е)
| Рига (1-е)
| Европа (1-е)
|-
| Астана (1-е)
| Силекс (2-е)
| Фола (1-е)
|
|-
| Легия (1-е)
| Шериф (1-е)
| Арарат-Армения (1-е)
|
|-
| Карабах (1-е)
| Тирана (1-е)
| Флориана (1-е)
|
|-
! colspan="4" |Предварительный квалификационный раунд
|-
| Линфилд (1-е)
| Дрита (1-е)
| Интер Эскальдес (1-e)
| Тре Фьори (1-е)
|}

 Расписание 
Все процедуры жеребьёвки были проведены в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Матчи предварительного и первого раунда квалификации прошли до завершения предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Все отборочные матчи, за исключением раунда плей-офф, были проведены как одиночные матчи, организованные одной из команд, определившихся жеребьевкой (за исключением предварительного раунда, который был сыгран на нейтральной площадке), и прошли за закрытыми дверями.

 Квалификация 

 Предварительный квалификационный раунд 

 Первый квалификационный раунд 

 Второй квалификационный раунд 

 Третий квалификационный раунд 

 Раунд плей-офф 

 Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 32 клуба, разделенные на восемь групп по четыре команды, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьевки команды будут посеяны в четыре корзины на основании следующих критериев (введен начиная с сезона-2015/16):
 В 1-ю корзину попадают: действующие победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также победители 6 лучших футбольных ассоциаций, согласно их рейтингу. Если один или оба победителя ЛЧ и ЛЕ победили в чемпионате одной из шести лучших ассоциаций, чемпион следующей по рейтингу ассоциации также подает в 1-ю корзину.
 В 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попадают остальные команды, согласно клубным коэффициентам.

В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде. Победители групп и команды, занявшие второе место, выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие третье место, отправляются в 1/16 финала Лиги Европы.

Всего в групповом этапе будут играть 32 команды: 26 команд начнут с этого раунда, а также к ним добавятся 6 победителей раунда плей-офф (4 из чемпионского пути, 2 из пути представителей лиг).

 1-я корзина:  Бавария  136.000
  Севилья  102.000
  Реал Мадрид 134.000
  Ливерпуль 99.000
  Ювентус 117.000
  Пари Сен-Жермен 113.000
  Зенит 64.000
  Порту 75.000

 2-я корзина:  Барселона 128.000
  Атлетико Мадрид 127.000
  Манчестер Сити 116.000
  Манчестер Юнайтед 100.000
  Шахтёр 85.000
  Боруссия (Дортмунд) 85.000
  Челси 84.000
  Аякс 69.500

 3-я корзина:  Динамо (Киев) 55.000
  Зальцбург 53.500
  РБ Лейпциг 49.000
  Интер 44.000
  Олимпиакос 43.000
  Лацио 41.000
  Краснодар 35.500
  Аталанта 33.500

 4-я корзина'''
  Локомотив 33.000  Олимпик Марсель 31.000  Брюгге 28.500  Боруссия (Мёнхенгладбах) 26.000  Истанбул Башакшехир 21.500  Мидтьюлланн 14.500  Ренн 14.000  Ференцварош 9.000''

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка турнира

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Статистика

Бомбардиры

См. также 
 Лига Европы УЕФА 2020/2021
 Суперкубок УЕФА 2021

Примечания 

Европейский футбол в сезоне 2020/2021
2020/2021
Лига чемпионов УЕФА 2020/2021